Die 4. Asian Indoor & Martial Arts Games fanden vom 29. Juni bis zum 6. Juli in 
Incheon, Südkorea statt.

Geschichte 
Die anhaltende Korea-Krise hatte keinen Einfluss auf die Veranstaltung. Ursprünglich war jedoch Doha in Katar als Austragungsort geplant, nachdem das Land die letzte Ausgabe der Asian Indoor Games im Jahr 2011 stornierte. Der OCA (Olympic Council of Asia) nominierte dann Incheon als Ersatz. Die Veranstaltung galt auch als Test-Veranstaltung für die Asienspiele 2014.

Zum ersten Mal wurden die Asian Indoor Games und die Asian Martial Arts Games in einer Veranstaltung zusammengefasst. Vorherige Termine waren:

Asian Indoor Games

 2005 in Bangkok, Thailand
 2007 in Macau, Volksrepublik China
 2009 in Hanoi, Vietnam
 2011 abgesagt

Asian Martial Arts Games
 2009 in Bangkok, Thailand

Austragungsorte 
Insgesamt gab es neun Veranstaltungsorte in Korea:
 Incheon: Samsan World Gymnasium – Eröffnungs- und Abschlusszeremonie. Tanz- und E-Sport;
 Anyang: Hogye Gymnasium – Bowling;
 Songdo: Global University Campus  – Futsal;
  Dongbu Student Gymnasium – Futsal;
 Sangnoksu: Gymnasium – Indoor Kabaddi und Kurash (Ringen);
 Dowon: Aquatics Center – Schwimmen Kurzbahn (25m) ;
  Songdo: Convensia – Billard;
 Yonsei: International Campus – Schach und Baduk (Go)
 Dowon: Gymnasium – Kickboxen und Muay Thai

Wettbewerbe 
Insgesamt wurden 100 Medaillen in 12 Sportarten vergeben.

Teilnehmende Nationen 
Alle 45 Mitgliedsstaaten des OCA (Olympic Council of Asia) waren eingeladen, an diesen Spielen teilzunehmen,  43 Länder nahmen Teil an dieser Ausgabe der Spiele. Nordkorea und Osttimor verzichteten darauf ihre Athleten zu diesen Spielen zu schicken. Die Zahlen in den Klammern geben die Anzahl der Sportler des jeweiligen Landes an.

Veranstaltungskalender

Medaillenspiegel

Nächster Termin 
 2017 in Aşgabat, Turkmenistan

Einzelnachweise 

2013
Multisportveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Incheon